

Sigle 
 Coordinamento nazionale per la Jugoslavia – onlus

Codici 
 CNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cloncurry (Queensland) (Australia)